Municipio de Zaragoza kan syfta på:

El Salvador 

 Municipio de Zaragoza, El Salvador, Departamento de La Libertad,

Guatemala 

 Municipio de Zaragoza (kommun), Departamento de Chimaltenango,